C-178 steht für:
 Kulturbunker Vulkan
 C-178, sowjetisches U-Boot, siehe S-178